

Onomastica
Rainaldo – variante del nome proprio maschile di persona Rinaldo

Persone
Rainaldo – architetto italiano del XII secolo
Rainaldo – poeta italiano del XII secolo
Rainaldo di Beaune – visconte del X-XI secolo
Rainaldo di Dassel – arcivescovo tedesco del XII secolo
Rainaldo – vescovo di Como

Pagine correlate
Rainaldi
Rinaldo (disambigua)